Le championnat d'Algérie de football 1981-1982  est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JE Tizi-Ouzou remporte son cinquième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final  
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats

Détail des matchs
Résultats contradictoires

USMAB-WFKC.... (3-2) autre source (1-0) ( journée)
MAHD-CMB....   (1-0) autre source (0-0) ( journée)
EPS-WKFC....   (1-0) autre source (2-0) ( journée)
USMH-ASMO....  (2-0) autre source (2-1) ( journée)
JET-DNCA....   (3-0) autre source (3-1) ( journée)
WKFC-RSK....   (1-0) autre source (3-1) ( journée)
CMB-ISMAB....  (3-1) autre source (3-0) ( journée)
CMB-ISMAB....  (3-1) autre source (3-0) ( journée)
ESMBA-WKFC.... (1-0) autre source (1-4) ( journée)
WKFC-EPS.....  (2-0) autre source (2-1) ( journée)
ISMAB-GCRM...  (0-0) autre source (2-0) ( journée)
ASCO-CMB....   (1-0) autre source nul (0-0) ou (1-1) ( journée)

(*) EPS-MPA match retard joué le 09 octobre 1981.

 USKA-MPA joué au stade du 20 août 1956 à 20h45.
 ASCO-EPS match retard joué le 30 octobre ou 1 novembre 1981.
 CSO-JET match retard joué le 18 octobre 1981.

 MPA-ASCO joué au stade de Bologhine.
 JET-GCRM match retard/avancé joué le vendredi 9 octobre 1981.

(*) USMH-EPS match retard joué le 23 septembre 1981.

(*) DNCA-CMB match retard joué le 29 ou 30 octobre 1981.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1981-1982
 Championnat d'Algérie de football D2 1981-1982

Championnat d'Algérie de football
Football en 1981
Football en 1982